{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (66101) - || 1998 SK22 || 23 september 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| (66102) - || 1998 SR22 || 23 september 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| (66103) - || 1998 SJ24 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66104) - || 1998 SB25 || 19 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66105) - || 1998 SW25 || 22 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66106) - || 1998 SJ26 || 22 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66107) - || 1998 SM27 || 24 september 1998 || Catalina || CSS
|-
| (66108) - || 1998 SX34 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66109) - || 1998 SB35 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66110) - || 1998 SQ37 || 21 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66111) - || 1998 SY39 || 23 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66112) - || 1998 SP45 || 25 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66113) - || 1998 SG55 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66114) - || 1998 SG68 || 19 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66115) - || 1998 ST68 || 19 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66116) - || 1998 SU68 || 19 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66117) - || 1998 SV69 || 21 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66118) - || 1998 SL71 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (66119) - || 1998 SE72 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (66120) - || 1998 SF74 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (66121) - || 1998 SF81 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66122) - || 1998 SC87 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66123) - || 1998 SD87 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66124) - || 1998 SC111 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66125) - || 1998 SA112 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66126) - || 1998 SX112 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66127) - || 1998 SQ114 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66128) - || 1998 SV114 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66129) - || 1998 SA117 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66130) - || 1998 SM117 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66131) - || 1998 SA123 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66132) - || 1998 SP126 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66133) - || 1998 SR127 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66134) - || 1998 SV127 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66135) - || 1998 SX131 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66136) - || 1998 SN133 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66137) - || 1998 SR136 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66138) - || 1998 SE137 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66139) - || 1998 SH138 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66140) - || 1998 SQ139 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66141) - || 1998 SG142 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66142) - || 1998 SN145 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (66143) - || 1998 SE161 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66144) - || 1998 SJ171 || 18 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (66145) - || 1998 TM || 10 oktober 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (66146) - || 1998 TU3 || 13 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66147) - || 1998 TC10 || 12 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66148) - || 1998 TD11 || 12 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66149) - || 1998 TS33 || 14 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66150) - || 1998 UF || 17 oktober 1998 || Catalina || CSS
|-
| (66151) Josefhanus || 1998 UL || 16 oktober 1998 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| (66152) - || 1998 UU || 16 oktober 1998 || Catalina || CSS
|-
| (66153) - || 1998 UV || 16 oktober 1998 || Catalina || CSS
|-
| (66154) - || 1998 UK19 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66155) - || 1998 UR24 || 18 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66156) - || 1998 UV25 || 18 oktober 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (66157) - || 1998 UJ26 || 18 oktober 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (66158) - || 1998 UJ27 || 18 oktober 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (66159) - || 1998 UN36 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66160) - || 1998 UC38 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66161) - || 1998 UG40 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66162) - || 1998 UG49 || 18 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66163) - || 1998 VB || 7 november 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (66164) - || 1998 VC8 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66165) - || 1998 VF10 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66166) - || 1998 VL25 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66167) - || 1998 VG28 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66168) - || 1998 VK28 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66169) - || 1998 VO29 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66170) - || 1998 VJ30 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66171) - || 1998 VW36 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66172) - || 1998 VX45 || 14 november 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66173) - || 1998 VE50 || 11 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66174) - || 1998 VZ52 || 14 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66175) - || 1998 WD4 || 20 november 1998 || Mallorca || A. López, R. Pacheco
|-
| (66176) - || 1998 WR4 || 18 november 1998 || Catalina || CSS
|-
| (66177) - || 1998 WE5 || 21 november 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (66178) - || 1998 WL13 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66179) - || 1998 WB14 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66180) - || 1998 WD14 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66181) - || 1998 WL17 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66182) - || 1998 WC23 || 18 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66183) - || 1998 WJ33 || 23 november 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66184) - || 1998 XW2 || 9 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66185) - || 1998 XM47 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66186) - || 1998 XS49 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66187) - || 1998 XS73 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66188) - || 1998 XK79 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (66189) - || 1998 XA97 || 12 december 1998 || Mérida || O. A. Naranjo
|-
| (66190) - || 1998 YX5 || 22 december 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (66191) - || 1998 YS6 || 19 december 1998 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| (66192) - || 1998 YW10 || 18 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (66193) - || 1999 AF22 || 13 januari 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (66194) - || 1999 AT23 || 14 januari 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66195) - || 1999 AN25 || 14 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66196) - || 1999 AE34 || 13 januari 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66197) - || 1999 BO6 || 20 januari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| (66198) - || 1999 BH11 || 20 januari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| (66199) - || 1999 BF13 || 24 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (66200) - || 1999 BT13 || 20 januari 1999 || Caussols || ODAS|}

Planetoïdenlijsten